Ви́ктор Петро́вич Дани́лов:
 Данилов, Виктор Петрович (1925—2004) — советский историк-аграрник.
 Данилов, Виктор Петрович (1927—2016) — белорусский греко-католический священник.
 Данилов, Виктор Петрович (род. 1932) — марийский композитор.